Boxberg ist der Name folgender Orte:

 Boxberg (Aukrug), Moränenkuppe im mittleren Holstein
 Boxberg (Baden), Stadt im Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Boxberg (Eifel), Gemeinde im Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Boxberg/Oberlausitz, Gemeinde im Landkreis Görlitz, Sachsen
 Boxberg (Heidelberg), Stadtteil von Heidelberg, Baden-Württemberg
 Boxberg (Hofbieber), Ortsteil der Gemeinde Hofbieber in Hessen
 Boxberg (Wipperfürth), Ortsteil der Stadt Wipperfürth im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Boxberg (Wuppertal), Ortsteil der Stadt Wuppertal Nordrhein-Westfalen
 Boxberg (Oberlausitz), Ortsteil der Gemeinde Boxberg/Oberlausitz im Landkreis Görlitz, Sachsen
 Boxberg (Prackenbach), Ortsteil der Gemeinde Prackenbach im Landkreis Regen, Bayern

Boxberg ist außerdem der Name von:

 Boxberger (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Boxberg (Gotha), Höhenzug bei Gotha in Thüringen
 Boxberg (Pferderennbahn), Pferderennbahn bei Gotha in Thüringen
 Boxberg (Aukrug), Erhebung im Naturpark Aukrug in Schleswig-Holstein
 Burg Boxberg, Burgenanlage in der Nähe von Lauda-Königshofen
 Kraftwerk Boxberg, Braunkohlekraftwerk in der Lausitz
 Boxberg (Rhön), ein 685 m hoher Berg in der Soisberger Kuppenrhön

Boxberg ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht von Boxberg (1913–1985), deutscher Offizier
 Alfred von Boxberg (1841–1896), deutscher Verwaltungsjurist und Ministerialbeamter
 Bertram von Boxberg (* 1957), deutscher Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor
 Christian Ludwig Boxberg (1670–1729), deutscher Komponist und Organist
 Christoph Carl von Boxberg (1629–1699), sächsischer Bergrat und Berghauptmann
 Ernst Boxberg (1935–2016), deutscher Medizinrechtler
 Hans Wilhelm von Boxberg (1593–1638), deutscher Kaufmann, Berghauptmann
 Ida von Boxberg (1806–1893), deutsche Archäologin
 Kurt von Boxberg (1846–1913), sächsischer Kammerherr

Siehe auch:
 Bocksberg